Biston nigra är en fjärilsart som beskrevs av Franciscus J.M. Heylaerts 1870. Biston nigra ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
nigra